Belmiro Braga — município do estado de Minas Gerais, Brasil
Vila Belmiro — bairro do município de Santos, estado de São Paulo, Brasil
O Amanuense Belmiro — romance do escritor Cyro dos Anjos

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos